Die Saison 2012/13 war die 14. Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvieren die 14 Mannschaften jeweils 52 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizieren sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien treffen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen dürfen. Während sich die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifizieren, müssen die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Gruppenmodus untereinander ausspielen, wobei sie gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung zwischen einem und vier Bonuspunkten erhalten. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan müssen in der Abstiegsrunde gegen die vier besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen dürfen.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout gibt es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Teilnehmer 
 Almtuna IS
 Asplöven HC (Aufsteiger aus der Division 1)
 Bofors IK
 Djurgårdens IF (Absteiger aus der Elitserien)
 Karlskrona HK (Aufsteiger aus der Division 1)
 Leksands IF
 Malmö Redhawks
 Mora IK
 IK Oskarshamn
 Södertälje SK
 Tingsryds AIF
 IF Troja-Ljungby
 VIK Västerås HK
 Örebro HK

Weblinks 
 Off. Webseite der HockeyAllsvenskan (schwedisch)

2012
Eishockeysaison 2012/13